Я́шин () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Яшин Віктор Миколайович (1922 —1952) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944)
 Яшин Георгій Пилипович (1907 —1957) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Яшин Данило Олександрович (1929 —1988) — удмуртський поет
 Яшин Іван Васильович (1919 —1966) — радянський військовий політпрацівник, Герой Радянського Союзу (1943)
 Яшин Ілля Валерійович (*1983) — російський муніципальний і політичний діяч.
 Яшин Лев Іванович (1929 —1990)  — радянський футболіст, Герой Соціалістичної Праці (1990)
 Яшин Микола Іванович (1922 —1944) — Герой Радянського Союзу (1945, посмертно)
 Яшин Олексій Валерійович ( 1973) — російський хокеїст
 Яшин Олег Олегович ( 1990) — російський хокеїст
 Яшин Олександр Якович (справжнє прізвище — Попов) (1913 —1968) — російський, радянський поет, прозаїк
 Яшин Петро Михайлович (1913 —1992) — удмуртський журналіст

 Яшина Лариса Іванівна ( 1941) — радянський і російський поет.

Російські прізвища